Jasen (Domžale), een plaats in de Sloveense gemeente Domžale
 Jasen (Ilidža), een plaats in de gemeente Ilidža in Bosnië-Herzegovina
 Jasen (Ilirska Bistrica), een plaats in de Sloveense gemeente Ilirska Bistrica
 Jasen (Pljevlja), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Pljevlja
 Jasen (Trebinje), een plaats in de gemeente Trebinje in Bosnië-Herzegovina
 Jasen (Vlasenica), een plaats in de gemeente Vlasenica in Bosnië-Herzegovina